Общество по изучению фашизма (; GSF) — германская фашистская организация клубного типа, действовавшая в последний год Веймарской республики и первый год нацистской Германии. Создано по инициативе Вальдемара Пабста. Пропагандировало опыт итальянского фашизма, укрепляло политический альянс между консервативными силами и нацистской партией. Выступало за установление националистической диктатуры. Включало крайне правых политиков, отставных военных, представителей промышленно-финансовой элиты и консервативно-революционной интеллигенции. Распущено нацистским режимом вскоре после прихода к власти.

Консервативно-нацистский союз 
Общество было создано 5 декабря 1931 года, вскоре после совещания в Бад-Гарцбурге, учредившего Гарцбургский фронт — коалицию консервативно-националистических сил с нацистской партией. Инициатором создания GSF выступил Вальдемар Пабст — бывший капитан кайзеровской армии, командир фрайкора и хеймвера, руководитель убийства Карла Либкнехта и Розы Люксембург, участник капповского путча.

Конкретной задачей Пабст считал поддержание союза между традиционным национализмом и нацизмом. Связующим звеном Пабсту представлялась идеология итальянского фашизма, в той или иной степени приемлемая для обеих сторон. Таким образом, политической целью GSF было укрепление «Гарцбургского фронта». В более широкой перспективе — устранение парламентско-демократического режима Веймарской республики, установление националистической диктатуры, разработка и реализация фашистской концепции, адаптированной к условиям Германии.

Основные участники 
В общество входили в общей сложности 329 человек — консервативные и праворадикальные политики, отставные кайзеровские военные, крупные промышленники, представители землевладельческой аристократии, националистические интеллектуалы. Наиболее известными фигурами являлись

 Вальдемар Пабст

 Герман Геринг, ближайший соратник Адольфа Гитлера

 Эдуард Штадтлер, идеолог ультраправого солидаризма

 Герберт фон Бозе, начальник спецслужбы Немецкой национальной народной партии

 Франц фон Эпп, генерал рейхсвера в отставке, депутат рейхстага от НСДАП

 Ялмар Шахт, финансист, бывший президент рейхсбанка

 Вальтер Функ, начальник политэкономической пресс-службы НСДАП

 Фриц Тиссен, председатель наблюдательного совета сталелитейного концерна Vereinigte Stahlwerke, спонсор НСДАП

 Гюнтер Квандт, владелец и руководитель ряда промышленных компаний

 Эрих Любберт, директор транспортной компании AG für Verkehrswesen и строительной корпорации Dywidag
 
 Отто Фишер, экономист, член правления финансовой компании Reichs-Kredit-Gesellschaft

 Фридрих Рейнхарт, директор Commerzbank, президент Берлинской торгово-промышленной палаты

 Теодор Дюстерберг, один из руководителей «Стального шлема»

 Отто Шмидт-Ганновер, активист «Стального шлема», депутат рейхстага от национальной народной партии

 Йоханнес Репке, экономический юрист и публицист, боец СА, сторонник группы Грегора Штрассера в НСДАП

 Ханс Хайнц Эверс, писатель-оккультист, активист НСДАП

 Фридрих Хильшер, консервативно-революционный философ-мистик

 Франц Шаувеккер, национал-социалистический писатель и публицист

Такой состав Общества во многом говорил сам за себя. Из политических структур в GSF в наибольшей степени были представлены НСДАП и Немецкая национальная народная партия, а также «Стальной шлем». Участники-предприниматели относились в основном к тяжёлой промышленности (металлургия, угледобыча) и банковскому сектору. Гуманитарная интеллигенция была представлена консервативными революционерами, проповедниками ницшеанства, идеологами «вооружённой богемы».

Идеология и деятельность 
По замыслу основателей, целью GSF было идеологическое поддержание «Гарцбургского фронта», создание прочного моста между консерватизмом и национал-социализмом, отстранение от власти Веймарского режима, подавление коммунистических и марксистских сил, установление правонационалистической диктатуры, разработка будущей социально-экономической политики в духе фашистского корпоративизма. Общество позиционировалось как генератор фашистской идеологии в германской элите.

Главным методом работы GSF были ежемесячные лекции в элитной среде. Несмотря на своё название, Общество занималось не изучением и исследованиями, а интенсивной пропагандой. Доклады и обсуждения носили политически заострённый характер в духе крайнего национализма, антикоммунизма, антилиберализма, ориентации на идеи фёлькише и режим Муссолини, категорического отвержения демократии.

Общество оказало заметную идеологическую поддержку НСДАП, внесло свой вклад в приход нацистов к власти (Закон о подготовке органического строения экономики,закон об установлении обязательных картелей,Германский трудовой фронт).

Поражение от победы 
30 января 1933 года Адольф Гитлер был назначен рейхсканцлером. Цель GSF могла показаться достигнутой, многие члены Общества претендовали на государственные посты. В марте 1933 в GSF был сформирован специальный комитет, для выработки социально-экономических рекомендаций новому правительству.

Однако события развивались иначе. Гитлеровская верхушка больше не нуждалась в помощи GSF, а главное, совершенно не намеревалась перенимать итальянское фашистское устройство (корпоративная система была отвергнута, поскольку, с точки зрения нацистов, позволяла общественным структурам влиять на государственную власть). Самостоятельность взглядов и политические амбиции ряда членов Общества также вызывали раздражение нацистского руководства.

Уже к середине 1933 деятельность GSF практически прекратилась. В конце года Общество по изучению фашизма было распущено властями.

Примечания

Литература 
 Manfred Wichmann. Waldemar Pabst und die Gesellschaft zum Studium des Faschismus. Berlin 2013.

Ссылки 
 Neuere Forschungen zum Konterrevolutionär Waldemar Pabst

Политические организации Германии
Фашизм
Праворадикальные организации
Националистические партии Германии
Антикоммунистические организации
Веймарская республика
Организации нацистской Германии